Lepanthes — род многолетних травянистых растений из семейства .

Аббревиатура родового названия — Lths.

Один из крупнейших родов семейства. Включает более 1090 видов.

Многие представители рода популярны в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также представлены в ботанических садах.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Brachycladium (Luer) Luer, (2005), non Corda (1838), fungi.

Ареал и экологические особенности 

Центральная и Южная Америка.

Эпифиты, реже литофиты во влажных лесах.

Все виды рода Lepanthes входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

Биологическое описание 
Симподиальные растения мелких и средних размеров.

Корневище короткое, с тонкими корнями.

Виды

A 
 Lepanthes abitaguae Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes abortiva Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes absens Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes acarina Luer, 1983.
 Lepanthes aciculifolia Luer, 1996.
 Lepanthes acoridilabia Ames & C.Schweinf., 1930.
 Lepanthes acrogenia Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes actias-luna Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes aculeata Luer, 1983.
 Lepanthes acuminata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 355 1912.
 Lepanthes acuminata subsp. acuminata.
 Lepanthes acuminata subsp. ernestii Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes acunae Hespenh., 1973.
 Lepanthes acutissima Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes adamsii Hespenh., 1968.
 Lepanthes adelphe Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes adrianae Luer, 2002.
 Lepanthes aduncata Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes aeora Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes affinis Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes aggeris Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes agglutinata Luer, 1983.
 Lepanthes aithalos Carnevali & I.Ramírez in G.A.Romero & G.Carnevali, 2000.
 Lepanthes alcicornis Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes alkaia Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes allector Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes almolongae Luer & Béhar, 1991.
 Lepanthes alopex Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes alticola C.Schweinf., 1942.
 Lepanthes alvarezii P.Ortiz, 2006.
 Lepanthes amabilis Luer, 1983.
 Lepanthes amphioxa Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes amplectens Luer & Hermans, 1995.
 Lepanthes amplior Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes amplisepala Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes anatina Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes anchorifera Luer, 2003.
 Lepanthes ancylopetala Dressler, 1959.
 Lepanthes andreettae Luer, 1993.
 Lepanthes anfracta Garay & Dunst., 1976.
 Lepanthes angulata Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes anisoloba Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes ankistra Luer & Dressler, 1986.
 Lepanthes anserina Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes antennata Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes antennifera Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes antilocapra Luer & Dressler, 1986.
 Lepanthes antiopa Luer, 1983.
 Lepanthes antioquiensis Schltr., 1920.
 Lepanthes apiculata Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes appendiculata Ames, 1923.
 Lepanthes applanata Luer 2002.
 Lepanthes aprica Catling & V.R.Catling, 1988.
 Lepanthes aprina Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes aquila-borussiae Rchb.f., 1854.
 Lepanthes arachnion Luer & Dressler, 1986.
 Lepanthes arbaceae Luer & Cloes, 2002.
 Lepanthes arbuscula Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes arethusa Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes argentata Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes ariasiana Luer & L.Jost, 1998.
 Lepanthes aries Luer, 1983.
 Lepanthes aristata Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes asoma Luer & Hirtz, 1986.
 Lepanthes athena Luer, 1996.
 Lepanthes atomifera Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes atrata Endres ex Luer, 1995.
 Lepanthes attenuata Salazar, Soto Arenas & O.Suárez, 1996.
 Lepanthes atwoodii Luer, 1992.
 Lepanthes aubryi Luer & H.P.Jesup, 2002.
 Lepanthes auditor Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes aurea Urb., 1917.
 Lepanthes aures-asini Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes auriculata Luer, 1983.
 Lepanthes aurita Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes aurorae D.E.Benn. & Christenson, 2001.
 Lepanthes auspicata Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes austinae Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes avicularia Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes avis Rchb.f., 1856.

B 

 Lepanthes bahorucana Hespenh. & Dod, 1989.
 Lepanthes ballatrix Luer, 1983.
 Lepanthes barbae Schltr., 1923.
 Lepanthes barbatula Luer & R.Vásquez, 1992.
 Lepanthes barbelifera Luer & Hirtz, Monogr. 1996.
 Lepanthes barbigera Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes barbosae Luer, 1995.
 Lepanthes beatriziae Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes beharii Luer, 1990.
 Lepanthes benzingii Luer, 1983.
 Lepanthes biappendiculata Luer, 1986.
 Lepanthes bibarbullata Luer, 2002.
 Lepanthes bifalcis Luer, 1983.
 Lepanthes bifida Luer & Béhar, 1997.
 Lepanthes bifurcata Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes biglomeris Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes biloba Lindl., 1836.
 Lepanthes binaria Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes bipinnatula Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes bituberculata Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes bivalvis Luer & Sijm, 2002.
 Lepanthes blepharantha Schltr. in I.Urban, 1923.
 Lepanthes blephariglossa Schltr., 1918.
 Lepanthes blepharistes Rchb.f., 1866.
 Lepanthes blepharophylla (Griseb.) Hespenh., 1973.
 Lepanthes boomerang Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes boyacensis Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes braccata Luer & Dod, 2003.
 Lepanthes brachypogon Luer, 1983.
 Lepanthes brachystele Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes bradei Schltr., 1918.
 Lepanthes branchifera Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes brasiliensis Pabst, 1972.
 Lepanthes breedlovei Salazar & Soto Arenas, 1996
 Lepanthes brenneri Luer, 1983.
 Lepanthes brevis Luer & R.Vásquez, 1991.
 Lepanthes brownii Hespenh., 1969.
 Lepanthes brunnescens Luer, 1984.
 Lepanthes bustyla Luer, 2003.
 Lepanthes byfieldii Hespenh., 1973.

C 

 Lepanthes cacique-tone Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes cactoura Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes caesariata Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes calimae P.Ortiz, 1998.
 Lepanthes calliope Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes callisto Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes calocodon Luer, 1986.
 Lepanthes calodictyon Hook., 1861.
 Lepanthes calopetala Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes caloptera Luer, 1984.
 Lepanthes caloura Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes calypso Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes calyptrata Luer, 1992.
 Lepanthes campodostele Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes camposii Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes camptica Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes canaliculata Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes candida Endres ex Luer, 1995.
 Lepanthes capistrata Luer & Sijm, 2002.
 Lepanthes capitana Rchb.f., 1855.
 Lepanthes caprimulgus Luer, 1976.
 Lepanthes cardiocheila Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes carinata Luer & Hirtz, 1990.
 Lepanthes caritensis Tremblay & Ackerman, 1993.
 Lepanthes carunculigera Rchb.f., 1886.
 Lepanthes casasae Pupulin, 2003.
 Lepanthes cassicula Hespenh. & Dod, 1993.
 Lepanthes cassidea Rchb.f., 1856.
 Lepanthes catella Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes catlingii Salazar, 1996.
 Lepanthes cauda-avis Luer, 1997.
 Lepanthes caudata Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes caudatisepala C.Schweinf., 1942.
 Lepanthes caudigera Luer & Hirtz, 1998.
 Lepanthes caveroi D.E.Benn. & Christenson, 2001.
 Lepanthes celox Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes cerambyx Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes cercion Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes chameleon Ames, 1923.
 Lepanthes chapina Luer & Béhar, 1990.
 Lepanthes chelonion Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes chiangii Salazar, Soto Arenas & O.Suárez, 1996.
 Lepanthes chilopsis Luer & Hirtz, 2002.
 Lepanthes chimaera Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes chiriquensis Schltr., 1922.
 Lepanthes chorista Luer & Hirtz, 1992.
 Lepanthes chrysina Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes chrysostigma Lindl., 1858.
 Lepanthes ciliaris Luer & Hirtz, 1994.
 Lepanthes ciliicampa Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes ciliisepala Schltr., 1923.
 Lepanthes ciliolata Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes cincinnata Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes cingens Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes circularis Luer, 1995.
 Lepanthes clandestina Luer & Hirtz, 1991.
 Lepanthes clareae Luer & Hermans, 1995.
 Lepanthes clarkii Luer, 1996.
 Lepanthes clausa Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes climax Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes cloesii Luer, 1999.
 Lepanthes cocculifera Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes cochlearifolia (Sw.) Sw., 1799.
 Lepanthes cochliops Luer & R.Vásquez, 1991.
 Lepanthes coeloglossa Luer, 1984.
 Lepanthes cogolloi Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes columbar Luer, 1983.
 Lepanthes comadresina Luer, 1998.
 Lepanthes complicata Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes composita Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes conchilabia Luer & Hirtz, 1998.
 Lepanthes condorensis Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes confusa Ames & C.Schweinf., 1930.
 Lepanthes confusoides Luer, 1999.
 Lepanthes conjuncta Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes constanzae Urb., 1917.
 Lepanthes contingens Luer, 1983.
 Lepanthes convexa Hespenh., 1968.
 Lepanthes cordata Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes cordeliae Luer, 1992.
 Lepanthes cordilabia Luer, 2002.
 Lepanthes corkyae Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes cornualis Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes cornutipetala Dod, 1993.
 Lepanthes corrugata Luer & Dalström, 1996
 Lepanthes costaricensis Schltr., 1923.
 Lepanthes costata Rchb.f., 1886.
 Lepanthes cotyledon Luer, 1983.
 Lepanthes cotylisca Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes craticia Luer, 1983.
 Lepanthes cremasta Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes cremersii Luer, Adansonia, 1999.
 Lepanthes cribbii Pupulin, 2004.
 Lepanthes crista-piscis Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes crista-pulli Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes crossota Luer, 1987.
 Lepanthes crucipetala Hespenh. & Dod, 1993.
 Lepanthes cryptostele Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes ctenophora Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes cubensis Hespenh., 1973.
 Lepanthes cucullata Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes culex Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes cuneiformis Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes cunicularis Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes curiosa Luer, 2000.
 Lepanthes cuspidata Luer, 1995.
 Lepanthes cyanoptera Rchb.f., 1850.
 Lepanthes cyclochila Luer & R.Escobar ex Viveros & W.E.Higgins, 2007.
 Lepanthes cymbium Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes cyrillicola Luer & Llamacho, 2001.
 Lepanthes cyrtostele Luer & Hirtz, 1998.

D 

 Lepanthes dactyla Garay, 1971.
 Lepanthes dactylina Luer,1999.
 Lepanthes dalessandroi Luer, 1983.
 Lepanthes darioi Luer & R.Escobar,1997.
 Lepanthes dasyura Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes davidsei Luer, 1996.
 Lepanthes dawsonii Ames, 1938.
 Lepanthes debedoutii P.Ortiz, 2006.
 Lepanthes debilis Luer & R.Escobar,1988.
 Lepanthes decipiens Ames & C.Schweinf., 1930.
 Lepanthes declivis Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes decoris Luer & Llamacho, 2001.
 Lepanthes decurva Luer & Hirtz, 1988.
 Lepanthes decussata Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes deficiens Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes deformis Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes deleastes Luer, 1983.
 Lepanthes delhierroi Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes deliciasensis Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes deliqua Luer, 1984.
 Lepanthes demissa Luer, 1984.
 Lepanthes denticulata Luer & Béhar, 1991.
 Lepanthes destituta Luer & R.Escobar,1988.
 Lepanthes dewildei Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes diabolica Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes diaziae Luer, 1998.
 Lepanthes dichroma Luer, 1996.
 Lepanthes dictydion Luer & Hirtz, 1985.
 Lepanthes dictyota Luer & R.Vásquez,1983.
 Lepanthes didactyla Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes didyma Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes discolor Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes disjuncta Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes disticha (A.Rich. & Galeotti) Garay & R.E.Schult., 1959.
 Lepanthes divaricata Fawc. & Rendle, Trans. Linn. Soc. London, 1905.
 Lepanthes dodiana Stimson, 1970.
 Lepanthes dodsonii Luer, 1983.
 Lepanthes dolabrata Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes dolabriformis Luer, 1996.
 Lepanthes domingensis Hespenh. & Dod, 1989.
 Lepanthes dondodii Luer, 2003.
 Lepanthes dorsalis Lindl., 1858.
 Lepanthes dotae Endres ex Luer, 1995.
 Lepanthes dressleri Hespenh., 1973.
 Lepanthes droseroides Luer, 1987.
 Lepanthes dryades Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes duidensis Ames & C.Schweinf., 1931.
 Lepanthes dunstervilleorum Foldats, 1968.
 Lepanthes dussii Urb., 1917.

E 

 Lepanthes echidion Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes echidna Luer & R.Vásquez, 1984.
 Lepanthes echinata Luer & Cloes, 2001.
 Lepanthes echo Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes eciliata Schltr., 1913.
 Lepanthes edentula Luer, 1995.
 Lepanthes edwardsii Ames, 1933.
 Lepanthes effusa Schltr., 1915.
 Lepanthes ejecta Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes ekmanii Schltr. in I.Urban, 1923.
 Lepanthes elaeanorae Foldats, 1968.
 Lepanthes elaminata Luer & Hirtz,1987.
 Lepanthes elata Rchb.f., 1866.
 Lepanthes electilis Luer, 1983.
 Lepanthes elegans Luer, 1995.
 Lepanthes elegantula Schltr., 1915.
 Lepanthes elephantina Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes elliptica Fawc. & Rendle, 1909.
 Lepanthes elongata Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes eltoroensis Stimson, 1970.
 Lepanthes elytrifera Luer & L.Jost,1999.
 Lepanthes embreei Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes empticia Luer & Béhar, 1999.
 Lepanthes epibator Luer & R.Vásquez, 1984.
 Lepanthes equicalceolata Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes erepsis Luer & Hirtz, 1986.
 Lepanthes erinacea Rchb.f., 1855.
 Lepanthes eriocampa Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes eros Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes eruca Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes erucifera Luer & Sijm,2002.
 Lepanthes erythrocles Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes erythrostanga Hespenh. & Dod, 1993.
 Lepanthes erythroxantha Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes escifera Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes escobariana Garay, 1969.
 Lepanthes esmeralda Luer & Hirtz, 1992.
 Lepanthes estrellensis Ames, 1923.
 Lepanthes eumeces Luer, 1983.
 Lepanthes evansiae Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes exaltata Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes excavata Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes excedens Ames & Correll, 1942.
 Lepanthes exigua Luer & L.Jost, 2002.
 Lepanthes exilis C.Schweinf., 1951.
 Lepanthes eximia Ames, 1923.
 Lepanthes exogena Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes exotica Hespenh. & Dod, 1990.
 Lepanthes expansa Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes exposita Luer, 1987.
 Lepanthes exserta Luer & Hirtz, 1998.

F 

 Lepanthes falcata Luer & R.Vásquez,1983.
 Lepanthes falcifera Luer,1995.
 Lepanthes fascinata Luer, 1995.
 Lepanthes felis Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes ferax Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes ferrelliae Luer, 1995.
 Lepanthes fibulifera Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes filamentosa Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes fimbriata Ames, 1923.
 Lepanthes fiskei Luer, Amer. 1989.
 Lepanthes fissa Luer & Hirtz, 1985.
 Lepanthes flaccida Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes flexuosa Luer, 1983.
 Lepanthes florencia Dod ex Luer, 2005.
 Lepanthes floresii Luer & Hirtz, 1991.
 Lepanthes focalis Luer, 1983.
 Lepanthes fonnegrae Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes forceps Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes forcipifera Luer, 1995.
 Lepanthes foveata Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes fractiflexa Ames & C.Schweinf., 1930.
 Lepanthes fratercula Luer & Béhar, 1990.
 Lepanthes frigida Luer, 1984.
 Lepanthes fuchsii Luer, 1991.
 Lepanthes fuertesii Hespenh. & Dod, 1990.
 Lepanthes fugiens Luer, 1995.
 Lepanthes fulva Lindl., 1858.
 Lepanthes furcata Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes furcatipetala Garay, 1952.
 Lepanthes fusiformis Luer, 1983.

G 

 Lepanthes gabriellae Salazar & Soto Arenas,1996.
 Lepanthes gaileana Luer & Hirtz,1996.
 Lepanthes galeottiana Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes garayi T.Hashim., 1974.
 Lepanthes gargantua Rchb.f.,1856.
 Lepanthes gargoyla Luer & Hirtz, 1988.
 Lepanthes gelata Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes gemina Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes geminipetala Luer & J.Portilla, 2002.
 Lepanthes gemmula Luer & Hirtz, 1992.
 Lepanthes generi Luer & Hirtz, 1998.
 Lepanthes geniculata Luer & Béhar, 1990.
 Lepanthes georgii Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes gerardensis M.A.Blanco, 2003.
 Lepanthes giraldoi Luer, 2001.
 Lepanthes glabella Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes glaberrima Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes glacensis Dod, 1993.
 Lepanthes glicensteinii Luer, 1987.
 Lepanthes glochidea Luer, 1986.
 Lepanthes glomerulosa Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes gloris Luer & Hirtz, 1998.
 Lepanthes glossites Luer, 1999.
 Lepanthes gnoma Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes golbasto Luer & Hirtz, 1995.
 Lepanthes golondrina Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes gracillima Endres ex Luer, 1995.
 Lepanthes grandiflora Ames & C.Schweinf., 1930.
 Lepanthes greenwoodii Salazar & Soto Arenas,1996.
 Lepanthes grildrig Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes grisebachiana Hespenh., 1973.
 Lepanthes grossiradix Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes grypha Luer, 1983.
 Lepanthes guaduasensis Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes guanacasensis Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes guanacastensis Ames & C.Schweinf., 1930.
 Lepanthes guardiana Endres ex Luer, 1995.
 Lepanthes guatemalensis Schltr., 1912.
 Lepanthes guerrerensis Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes gustavoi Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes gutula-sanguinis Luer & R.Escobar, 1988.

H 

 Lepanthes habenifera Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes hagsateri Salazar & Soto Arenas,1988.
 Lepanthes hamiltonii Luer, 1999.
 Lepanthes hamulifera Luer, 1995.
 Lepanthes hastata Luer, 1992.
 Lepanthes helcium Luer & Hirtz, 1984.
 Lepanthes helgae Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes helicocephala Rchb.f., 1856.
 Lepanthes helleri A.D.Hawkes, 1966.
 Lepanthes hemirhoda Garay, 1956.
 Lepanthes heptapus Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes hermansii Luer, 1995.
 Lepanthes herpaga Hespenh. & Dod, 1990.
 Lepanthes herzogii Luer, 1998.
 Lepanthes hexapus Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes hippocrepica Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes hirpex Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes hirsuta Hespenh. & Dod,1990.
 Lepanthes hirsutula Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes hirtzii Luer, 1983.
 Lepanthes hispidosa Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes hoeijeri Luer, 1984.
 Lepanthes hollymountensis Luer & H.P.Jesup, 2002.
 Lepanthes homotaxis Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes hondurensis Ames, 1931.
 Lepanthes horichii Luer, 1987.
 Lepanthes horribilis Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes horrida Rchb.f., 1855.
 Lepanthes hortensis Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes hotteana Hespenh. & Dod, 1993.
 Lepanthes hubeinii Luer, 1987.
 Lepanthes hughsonii Hespenh. & Dod, 1990.
 Lepanthes hurgo Luer & Béhar, 2003.
 Lepanthes hydrae Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes hymenoptera Luer & Hirtz, 1988.
 Lepanthes hyphosa Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes hystrix Luer & Hirtz, 1984.

I 

 Lepanthes ibanezii Luer & Béhar, 1990.
 Lepanthes ictalurus Luer, 1983.
 Lepanthes ilensis Dodson, 1980.
 Lepanthes illex Luer, 1983.
 Lepanthes illinizae Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes imbricans Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes imitator Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes implexa Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes imposita Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes impotens Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes inaequisepala Luer & J.J.Portilla, 2005.
 Lepanthes inamoena Luer, 1983.
 Lepanthes incantata Luer, 1987.
 Lepanthes incisa Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes incredibilis Luer & R.Vásquez, 1998.
 Lepanthes incurva Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes inescata Luer, 1987.
 Lepanthes ingridiana Luer, 2000.
 Lepanthes inornata Schltr., 1923.
 Lepanthes insolita Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes interiorubra Hespenh., 1968.
 Lepanthes intermedia Hespenh., 1968.
 Lepanthes intonsa Luer, 1983.
 Lepanthes intricata Luer, 1983.
 Lepanthes ionoptera Rchb.f., 1855.
 Lepanthes iricolor Luer, 1983.
 Lepanthes irrasa Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes isochila Luer, 1996.
 Lepanthes isosceles Luer & R.Escobar, 1984.

J 

 Lepanthes jackinpyxa Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes jamboeensis Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes jamesonii Lindl. ex Rchb.f., 1856.
 Lepanthes janitor Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes janus Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes jardinensis Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes jayandella Luer, 1996.
 Lepanthes jesupii Luer, 2001.
 Lepanthes jimburae Luer & Hirtz, 1991.
 Lepanthes jimenezii Schltr., 1923.
 Lepanthes johnsonii Ames, 1923.
 Lepanthes johnsonii subsp. costaricensis Pupulin, 2001.
 Lepanthes johnsonii subsp. johnsonii.
 Lepanthes josei Hespenh. & Dod,1990.
 Lepanthes jostii Luer, 1999.
 Lepanthes juanii Luer & Béhar, 1990.
 Lepanthes jubata Luer, 1983.
 Lepanthes jugum Luer, 1987.
 Lepanthes juninensis Schltr., 1921.

K 

 Lepanthes katleri Luer, 1991.
 Lepanthes koehleri Schltr., 1912.
 Lepanthes kuijtii Luer & Hirtz, 1984.

L 

 Lepanthes labiata Luer, 2001.
 Lepanthes laevis Luer, 1999.
 Lepanthes lanceolata Hespenh., 1968.
 Lepanthes lancifolia Schltr., 1923.
 Lepanthes lappacea Luer, 1996.
 Lepanthes larvina Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes lasiopetala Garay & Dunst.,1976.
 Lepanthes latisepala Ames & C.Schweinf., 1930.
 Lepanthes laxa Luer & J.Portilla, 2002.
 Lepanthes lehmannii Schltr., 1924.
 Lepanthes lenticularis Luer & Béhar, 1991.
 Lepanthes ligiae Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes ligulata Luer & Hirtz, 1992.
 Lepanthes lilijae Foldats, 1969.
 Lepanthes lilliputae Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes limbata Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes limbellata Endres ex Luer, 1995.
 Lepanthes lindleyana Oerst. & Rchb.f. in H.G.Reichenbach, 1858.
 Lepanthes linealis Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes linguifera Garay & Dunst., 1976.
 Lepanthes lingulosa Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes llamachoi Luer, 1998.
 Lepanthes llanganatensis Luer & Hirtz, 1990.
 Lepanthes llipiensis Luer, 1992.
 Lepanthes lloensis Luer, 1983.
 Lepanthes loddigesiana Rchb.f., 1856.
 Lepanthes longiacuminata Luer & Hirtz, 1998.
 Lepanthes longiloba Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes longipedicellata C.Schweinf., 1951.
 Lepanthes longiracemosa Foldats, 1969.
 Lepanthes lophius Luer, 1983.
 Lepanthes lucifer Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes lunaris Luer, 1994.
 Lepanthes lupula Luer & Hirtz, 1984.
 Lepanthes lycocephala Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes lymphosa Luer & Hermans, 1997.
 Lepanthes lynniana Luer, 2002.

M 

 Lepanthes matudana Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes macalpinii Luer, 1987.
 Lepanthes maccolmiana Luer, 1997.
 Lepanthes machorroi Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes macrantha Garay, 1956.
 Lepanthes macrostylis Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes macrotica Luer & Dalström, 1996.
 Lepanthes maduroi Luer, 1984.
 Lepanthes magnifica Luer, 1983.
 Lepanthes magnipetala Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes mairae D.E.Benn. & Christenson, 2001.
 Lepanthes maldonadoae Soto Arenas, 2002 publ. 2003.
 Lepanthes mammillata Luer, 1996.
 Lepanthes manabina Dodson, 1980.
 Lepanthes marahuacensis Carnevali & I.Ramírez, 1993.
 Lepanthes marcanoi Hespenh. & Dod, 1993.
 Lepanthes mariae Salazar, Soto Arenas & O.Suárez, 1996.
 Lepanthes mariposa Luer, Phytologia 55: 187 (1984.
 Lepanthes marshana Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes martae Luer, 2001.
 Lepanthes marthae Luer & R.Escobar, O1991.
 Lepanthes martineae Luer & Cloes, Selbyana 23: 11 (2002.
 Lepanthes martinezii Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes mastix Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes maxillaris Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes maxima Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes maxonii Schltr., 1913.
 Lepanthes mayordomoensis L.Jost & Luer, 2005.
 Lepanthes mazatlanensis Solano & Reynaud, 2002 publ. 2003.
 Lepanthes medusa Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes mefueensis Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes megalocephala Luer & R.Vásquez, 1984.
 Lepanthes megalostele Luer, 1983.
 Lepanthes meganthera Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes mekynochila Garay & Dunst., 1976.
 Lepanthes melanocaulon Schltr. in I.Urban, 1923.
 Lepanthes meleagris Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes melpomene Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes menatoi Luer & R.Vásquez, 1984.
 Lepanthes mendozae Luer & D’Aless., 1998.
 Lepanthes meniscophora Luer & Hirtz,1996.
 Lepanthes meniskos Garay & Dunst., 1976.
 Lepanthes mentosa Luer, 1987.
 Lepanthes mephistopheles Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes micellilabia Luer & R.Escobar,1994.
 Lepanthes microdonta Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes microglottis Schltr., 1923.
 Lepanthes micronyx Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes micropetala L.O.Williams, (1940.
 Lepanthes microscopica Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes migueliana Luer & Béhar, 2002.
 Lepanthes mimetica Garay & Dunst., 1976.
 Lepanthes miniflora Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes minima Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes minutilabia Ames & C.Schweinf., 1930.
 Lepanthes minutipetala C.Schweinf., 1951.
 Lepanthes minutissima Endres ex Luer, 1995.
 Lepanthes minyglossa Luer, 2002.
 Lepanthes mirabilis Ames, 1922.
 Lepanthes miraculum Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes mirador Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes mittelstaedtii Luer & Béhar, 1990.
 Lepanthes mixe Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes mollis Luer, 2002.
 Lepanthes monilia Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes monitor Luer, 1983.
 Lepanthes mononeura Luer & Hermans, 1997.
 Lepanthes monoptera Lindl., 1834.
 Lepanthes monteverdensis Luer & R.Escobar, 1987.
 Lepanthes montis-rotundi P.Ortiz, 1997.
 Lepanthes mooreana Luer & L.Jost, 1998.
 Lepanthes moorei C.Schweinf., 1959.
 Lepanthes morleyi Luer & Dalström, 1996.
 Lepanthes mornicola Urb., 1917.
 Lepanthes moscosoi Hespenh. & Dod, 1993.
 Lepanthes motozintlensis Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes mucronata Lindl., 1836.
 Lepanthes mulleriana Luer, 1998.
 Lepanthes multiflora C.D.Adams & Hespenh., 1968.
 Lepanthes muscula Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes myiophora Luer, 1987.
 Lepanthes myoxophora Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes mystax Luer & R.Escobar, 1983.

N 

 Lepanthes nagelii Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes nana Luer & H.P.Jesup, 2002.
 Lepanthes nanegalensis Rchb.f., 1876.
 Lepanthes narcissus Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes nautilus Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes navicularis Luer, 1986.
 Lepanthes nebulina Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes necopina Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes neillii L.Jost, 2004.
 Lepanthes nematodes Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes nematostele Luer, 1993.
 Lepanthes nicolasii Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes niesseniae Luer, 2003.
 Lepanthes nigriscapa R.E.Schult. & Dillon, 1959.
 Lepanthes niphas Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes nivea Luer, 1983.
 Lepanthes noelii Luer & Béhar, 2000.
 Lepanthes nontecta Luer, 1983.
 Lepanthes norae Foldats, 1969.
 Lepanthes nubicola Rchb.f., 1856.
 Lepanthes nulla Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes nummularia Rchb.f., 1856.
 Lepanthes nutanticaulis Hespenh. & Dod,1989.
 Lepanthes nycteris Luer & R.Vásquez,1983.
 Lepanthes nymphalis Luer, 1983.

O 

 Lepanthes oaxacana Salazar, Soto Arenas & O.Suárez, 1996.
 Lepanthes obliquiloba Hespenh., 1973.
 Lepanthes obovata Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes obtusa Fawc. & Rendle,1905.
 Lepanthes obtusipetala (Fawc. & Rendle) Fawc. & Rendle,1910.
 Lepanthes occidentalis Hespenh., 1973.
 Lepanthes octavioi Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes octocornuta Luer, Monogr. 2002.
 Lepanthes octopus Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes odobenella Luer & Hirtz, 1986.
 Lepanthes odontocera Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes odontolabis Luer, 1987.
 Lepanthes odontostemma Garay & Dunst.,1976.
 Lepanthes ollaris Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes omnifera Luer & Hirtz, 1998.
 Lepanthes opetidion Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes ophelma Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes ophioglossa Luer, 1983.
 Lepanthes ophiostele Luer, 1986.
 Lepanthes orbella Luer, 1996.
 Lepanthes orchestris Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes ordonezii Luer & Béhar, 1997.
 Lepanthes oreibates Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes oreocharis Schltr., 1912.
 Lepanthes oreophila Catling & V.R.Catling, 1988.
 Lepanthes orion Luer & R.Escobar, Amer. 1985.
 Lepanthes ornithocephala L.Jost & Luer, 2005.
 Lepanthes ortegae Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes oscillifera Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes osiris Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes otara Luer, 1983.
 Lepanthes oteroi Luer, 2001.
 Lepanthes otopetala Luer, 1991.
 Lepanthes ova-rajae Luer, 1987.
 Lepanthes ovalis (Sw.) Fawc. & Rendle, 1910.
 Lepanthes oxapampaensis D.E.Benn. & Christenson, 2001.
 Lepanthes oxybaphon Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes oxypetala Luer & Hirtz, 1988.
 Lepanthes oxyphylla Luer & R.Vásquez, 1983.

P 

 Lepanthes pabloi Luer & Béhar, 2000.
 Lepanthes pachoi Luer & R.Escobar,1994.
 Lepanthes pachyglossa Luer, 1985.
 Lepanthes pachyphylla Luer & Béhar, 1990.
 Lepanthes paivaeana Rchb.f., 1881.
 Lepanthes palaga Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes palatoflora Hespenh. & Dod,1989.
 Lepanthes palpebralis Luer, 1998.
 Lepanthes pan Luer & Dalström, 1996.
 Lepanthes panicellus Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes panisca Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes panope Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes pantomima Luer & Dressler, 1986.
 Lepanthes papallactae Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes papilio Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes papilionacea Salazar, Soto Arenas & O.Suárez, 1996.
 Lepanthes papillipetala Dressler, 1959.
 Lepanthes papyrophylla Rchb.f., 1856.
 Lepanthes paradoxa Luer, 1983.
 Lepanthes pariaensis Foldats, 1968.
 Lepanthes parmata Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes parvilabia Luer, 1995.
 Lepanthes parvula Dressler, 1959.
 Lepanthes pastoensis Schltr., 1920.
 Lepanthes pastorellii D.E.Benn. & Christenson, 2001.
 Lepanthes pectinata Luer, 1986.
 Lepanthes pecunialis Luer & Hirtz, 1986.
 Lepanthes pedunculata Luer & Sijm, 2003.
 Lepanthes pelyx Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes pendens Garay, 1956.
 Lepanthes pendula Luer & L.Jost, 2000.
 Lepanthes penicillata Hespenh. & Dod, 1990.
 Lepanthes pentoxys Luer, 1983.
 Lepanthes perdita Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes pergracilis Schltr. in I.Urban, 1923.
 Lepanthes persimilis Luer & Sijm, 2002.
 Lepanthes petalolenta Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes petalopteryx Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes pexa Luer, 1987.
 Lepanthes phalloides Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes pholeter Luer, 1994.
 Lepanthes phrixothrix Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes piepolis Dod, 1993.
 Lepanthes pileata Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes pilosa Luer & R.Vásquez, 1998.
 Lepanthes pilosella Rchb.f., 1886.
 Lepanthes pilosiaures Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes pinnatula Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes planadensis Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes platysepala Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes plectilis Luer & Hirtz, 1985.
 Lepanthes pleurorachis Luer, 1983.
 Lepanthes pleurothallopsis Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes plumifera Luer, 1984.
 Lepanthes poasensis Luer, 1995.
 Lepanthes politilabia Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes pollardii Hespenh., 1973.
 Lepanthes polytricha Luer, 1983.
 Lepanthes popayanensis Luer & R.Escobar, 1999.
 Lepanthes porracea Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes portillae Luer, 1999.
 Lepanthes posadae Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes posthon Luer, 1987.
 Lepanthes praemorsa Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes privigna Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes proboscidis Luer & Hirtz, 1997.
 Lepanthes proctorii Garay & Hespenh., 1968.
 Lepanthes prolifera Foldats, 1969.
 Lepanthes prora Luer, 1984.
 Lepanthes protuberans Luer & P.Jesup,1996.
 Lepanthes pseudocaulescens L.B.Sm. & S.K.Harris, 1934.
 Lepanthes pseudomucronata L.Jost & Luer, 2005.
 Lepanthes psomion Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes psyche Luer, 1984.
 Lepanthes pteroglossa Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes pteropogon Rchb.f., 1856.
 Lepanthes pterygion Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes ptyxis Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes pubes Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes pubescens Luer, 1983.
 Lepanthes pubicaulis C.Schweinf., 1951.
 Lepanthes puck Luer & R.Vásquez,1983.
 Lepanthes pulchella (Sw.) Sw., 1799.
 Lepanthes pumila C.Schweinf., 1942.
 Lepanthes purpurata L.O.Williams, 1946.
 Lepanthes purpurea Luer, 1955.
 Lepanthes pycnogenia Luer, 1992.
 Lepanthes pygmaea Luer,1987.
 Lepanthes pyramidalis Luer & R.Escobar, 1984.

Q 

 Lepanthes quadrata Fawc. & Rendle, 1905.
 Lepanthes quadricornis Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes quadrispatulata Dod,1993.
 Lepanthes quandi Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes quaternaria Luer, 1983.
 Lepanthes quisqueyana Hespenh. & Dod,1993.

R 

 Lepanthes rabei Foldats, 1968.
 Lepanthes rafaeliana Pupulin, 2001.
 Lepanthes ramonensis Schltr., 1923.
 Lepanthes ramosii Luer, 2001.
 Lepanthes rauhii Luer, 1987.
 Lepanthes recurva Luer & Hirtz, 1992.
 Lepanthes refracta Luer, 2001.
 Lepanthes regularis Luer, 1987.
 Lepanthes rekoi R.E.Schult., 1938.
 Lepanthes repens Luer, 1983.
 Lepanthes reticulata Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes retusa Luer & Hermans, 1997.
 Lepanthes reventador Luer & Hirtz, 1990.
 Lepanthes revoluta Luer & Cloes, 2001.
 Lepanthes rhodophylla Schltr., 1921.
 Lepanthes rhynchion Luer, Phytologia 54: 368 (1983.
 Lepanthes ribes Luer,1976.
 Lepanthes ricaurtensis Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes ricii Luer & R.Vásquez,1994.
 Lepanthes ricina Luer & Dalström, 1996.
 Lepanthes ridicula Luer, 1999.
 Lepanthes rigidigitata Luer & Hirtz, 2004.
 Lepanthes ringens Luer & R.Vásquez, 1992.
 Lepanthes rodrigoi Luer, 1996.
 Lepanthes roezliana Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes rosoria Luer & Hirtz, 2000.
 Lepanthes rostrata Ames, 1923.
 Lepanthes rotundata Griseb., 1864.
 Lepanthes rotundifolia L.O.Williams, 1940.
 Lepanthes rubripetala Stimson, 1970.
 Lepanthes rudicula Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes rudipetala Hespenh. & Dod, 1993.
 Lepanthes rupestris Stimson, 1970.
 Lepanthes rupicola Schltr., 1913.
 Lepanthes ruscifolia Rchb.f., 1850.
 Lepanthes ruthiana Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes rutkisii Foldats, 1968.
 Lepanthes rutrum Luer & R.Escobar, 1994.

S 

 Lepanthes saccata Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes saltator Luer, 1983.
 Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes samacensis Ames, 1923.
 Lepanthes sanguinea Hook., 1844.
 Lepanthes sannio Luer & R.Escobar, 1987.
 Lepanthes satyrica Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes scalaris Luer, 1983.
 Lepanthes scansor Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes scapha Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes schiedei Rchb.f., 1850.
 Lepanthes schizix Luer, 1983.
 Lepanthes schizocardia Luer, 1984.
 Lepanthes schizura Luer, 1983.
 Lepanthes schnitteri Schltr., 1924.
 Lepanthes schugii Pupulin, 2003.
 Lepanthes schultesii Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes scolex Luer, 1986.
 Lepanthes scolops Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes scopula Schltr., 1912.
 Lepanthes scopulifera Luer & R.Escobar,1997.
 Lepanthes scrotifera Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes seegeri Luer, 1987.
 Lepanthes selenitepala Rchb.f.,1885.
 Lepanthes selenitepala subsp. ackermanii Luer, 2002.
 Lepanthes selenitepala subsp. selenitepala.
 Lepanthes selliana Endres ex Luer, 1995.
 Lepanthes semilaminata Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes semperflorens Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes serialina Luer & L.Jost, 1998.
 Lepanthes sericinitens Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes series Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes serriola Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes setifera Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes sigsigensis Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes sijmii Luer & Sijm, 2002.
 Lepanthes silenus Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes sillarensis Schltr., 1913.
 Lepanthes silvae H.Dietr., 1988.
 Lepanthes silverstonei Luer, 2001.
 Lepanthes similis Luer, 1996.
 Lepanthes simplex Hespenh., 1968.
 Lepanthes sinuosa Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes skeleton Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes smaragdina Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes sobrina Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes solicitor Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes sororcula Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes sousae Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes spadariae Pupulin, 2001.
 Lepanthes speciosa Luer & Hirtz, 1992.
 Lepanthes spelynx Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes splendida Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes spruceana L.Jost & Luer, 2005.
 Lepanthes staatsiana Luer & L.Jost, 1999.
 Lepanthes stalactites Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes standleyi Ames, 1925.
 Lepanthes stegastes Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes stelidantha Garay & Dunst., 1976.
 Lepanthes stelidilabia Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes stelidipetala Luer, 1996.
 Lepanthes stenophylla Schltr., 1912.
 Lepanthes stenorhyncha Luer, 1995.
 Lepanthes stenoscleros Schltr., 1920.
 Lepanthes stenosepala Luer & Béhar, 1997.
 Lepanthes steyermarkii Foldats, 1968.
 Lepanthes stimsonii Luer, 2002.
 Lepanthes striata Barb.Rodr., 1881.
 Lepanthes striatifolia Hespenh. & Dod, 1993.
 Lepanthes strumosa Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes stupenda Luer, 1983.
 Lepanthes suarezii Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes suavium Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes subalpina Urb., 1917.
 Lepanthes subdimidiata Ames & C.Schweinf., 1925.
 Lepanthes subulata Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes sulcata Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes superposita Schltr., 1920.
 Lepanthes surrogata Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes sybax Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes synema Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes systole Luer, 1983.

T 

 Lepanthes tachirensis Foldats, 1968.
 Lepanthes tamaensis Foldats, 1968.
 Lepanthes tanekes Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes teaguei Luer, 1996.
 Lepanthes tecpanica Luer & Béhar,1990.
 Lepanthes tectorum Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes telipogoniflora Schuit. & A.de Wilde,1996.
 Lepanthes tentaculata Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes tenuiloba R.E.Schult. & Dillon, Rhodora 61: 18 (1959.
 Lepanthes tenuis Schltr. in I.Urban, 1913.
 Lepanthes terborchii Luer & Sijm,2001.
 Lepanthes teres Luer, 1983.
 Lepanthes teretipetala Hespenh. & Dod, 1990.
 Lepanthes terpsichore Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes tetrachaeta Luer & L.Jost, 2000.
 Lepanthes tetracola Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes tetroptera Luer, 1987.
 Lepanthes thalia Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes thoerleae Luer, 1997.
 Lepanthes thurstoniorum Salazar, 1996.
 Lepanthes thylax Luer & Hirtz, L1987.
 Lepanthes tibouchinicola Luer & R.Escobar, 1983.
 Lepanthes tipulifera Rchb.f., 1866.
 Lepanthes titanica Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes tomentosa Luer,1991.
 Lepanthes tonduziana Schltr., 1923.
 Lepanthes tortilis Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes totontepecensis Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes tracheia Rchb.f., 1886.
 Lepanthes transparens Luer, 1983.
 Lepanthes triangularis Luer, 1994.
 Lepanthes trichidion Luer, 1984.
 Lepanthes trichocaulis Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes trichodactyla Lindl., 1860.
 Lepanthes tricuspidata Luer & Sijm, 2002.
 Lepanthes tricuspis Schltr., 1920.
 Lepanthes tridactyla Luer, 2002.
 Lepanthes tridens Ames, 1923.
 Lepanthes tridentata (Sw.) Sw., 1799.
 Lepanthes trifurcata Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes trimerinx Luer, 1983.
 Lepanthes trinaria Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes triura (Lindl.) Schltr., 1919.
 Lepanthes troglodytes Luer & R.Escobar, 1985.
 Lepanthes troxis Luer & R.Escobar, 1991.
 Lepanthes trullifera Hespenh. & Dod, 1990.
 Lepanthes truncata Luer & Dressler, 1986.
 Lepanthes truncatipetala Dod ex Luer, 2003.
 Lepanthes tsubotae Luer & R.Escobar, 1993.
 Lepanthes tubuliflora Hespenh., 1968.
 Lepanthes tudiana Hespenh. & Dod, 1990.
 Lepanthes tungurahuae Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes turialvae Rchb.f., 1855.
 Lepanthes turquinoensis Schltr. in I.Urban, 1923.

U 

 Lepanthes umbonata Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes umbonifera Endres ex Luer,1995.
 Lepanthes uncifera Luer & R.Escobar,1984.
 Lepanthes unguicularis Hespenh., 1968.
 Lepanthes unijuga Luer & Dalström, 1996.
 Lepanthes unitrinervis Carnevali & I.Ramírez,1993.
 Lepanthes urania Luer & Hirtz,1996.
 Lepanthes urbaniana Mansf., 1926.
 Lepanthes uribei Luer, 2003.
 Lepanthes urotepala Rchb.f., 1856.
 Lepanthes ursula Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes usitata Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes uxoria Luer & Hirtz, 1996.

V 

 Lepanthes vaginans Luer & Hirtz, 1993.
 Lepanthes valenciae Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes valerioi Luer, 1996.
 Lepanthes vareschii Garay, 1956.
 Lepanthes vasquezii Luer, 1983.
 Lepanthes vatrax Luer, 1983.
 Lepanthes velata Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes veleziana Stimson, 1970.
 Lepanthes veleziana var. retusicolumna Stimson, 1969 publ. 1970.
 Lepanthes veleziana var. veleziana.
 Lepanthes velifera Luer & Béhar, 1991.
 Lepanthes vellicata Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes venezuelensis Foldats, 1968.
 Lepanthes venusta Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes vermicularis Luer, 1983.
 Lepanthes versicolor Luer & R.Vásquez,1984.
 Lepanthes vespa Luer & R.Vásquez, 1983.
 Lepanthes vespertilio Rchb.f., 1856.
 Lepanthes via-incarum Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes viahoensis Luer & R.Escobar, 1997.
 Lepanthes vibrissa Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes viebrockiana Luer & L.Jost, 1998.
 Lepanthes vieirae Luer & R.Escobar, 1988.
 Lepanthes villosa Løjtnant, 1977.
 Lepanthes vinacea Hespenh., 1968.
 Lepanthes vivipara Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes vogelii Luer & R.Vásquez, 1991.
 Lepanthes volador Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes volsella Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes volvox Luer & R.Escobar, 1984.
 Lepanthes voodoo Tremblay & Ackerman, 2001.
 Lepanthes vulpina Luer & Sijm, 2002.

W 

 Lepanthes wageneri Rchb., 1855.
 Lepanthes wendlandii Rchb.f., 1866.
 Lepanthes wendtii Salazar & Soto Arenas, 1996.
 Lepanthes werneri Luer, 2002.
 Lepanthes whittenii Pupulin & Bogarín, 2004.
 Lepanthes williamsii Salazar & Soto Arenas, 1992.
 Lepanthes woodburyana Stimson, 1970.
 Lepanthes woodfredensis Luer, 1998.
 Lepanthes woodiana Fawc. & Rendle, 1909.
 Lepanthes wrightii Rchb.f., 1865.
 Lepanthes wullschlaegelii Fawc. & Rendle, 1909.

X 

 Lepanthes xenos Luer & Hirtz, 1987.
 Lepanthes ximenae Luer, 1983.

Y 

 Lepanthes yanganae Luer & Hirtz,1987.
 Lepanthes yunckeri Ames, 1938.
 Lepanthes yuvilensis Catling,1990.

Z 

 Lepanthes zamorensis Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes zapatae Luer & R.Escobar, 1994.
 Lepanthes zapotensis Dod, 1993.
 Lepanthes zettleri Foldats, 1961.
 Lepanthes zongoensis Luer, 1983.
 Lepanthes zunagensis Luer & Hirtz, 1996.
 Lepanthes zygion Luer,1983.

Природные гибриды 
Список видов по данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Lepanthes ×stenosepala Luer & Béhar, 1997 (= Lths. enca-barcenae × Lths. tactiquensis)
 Lepanthes ×tuerckheimii Schltr., 1912 (= Lths. guatemalensis × Lths. verapazensis) Гватемала

Межродовые искусственные гибриды (грексы) 
По данным The International Orchid Register:
 Lepanopsis (Lep.) = Lepanthes × Lepanthopsis

В культуре 
Большинство видов требовательны к относительной влажности воздуха. Растения содержат во влажных оранжереях и орхидариумах.

Температурная группа зависит от экологии вида.

Посадка осуществляется на блоки, относительно крупные виды культивируют в горшках и корзинках для эпифитов.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Luer, Carlyle A.: Icones Pleurothallidinarum (sistemática de Pleurothallidinae), volumes I a XXIX, Missouri Botanical Garden press (1978—2007).
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds.. Genera Orchidacearum vol. 4 — Epidendroideae (Part 1). Oxford Univ. Press (2006).
 R. Govaerts, D. Holland Baptista, M.A. Campacci, P.Cribb (K.), 2008. World Checklist of Orchidaceae of Brazil. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
 Alec M. Pridgeon, Rodolfo Solano and Mark W. Chase. 2001. Phylogenetic relationships in Pleurothallidinae (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences; American Journal of Botany.

Ссылки 
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Lepanthes на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.
 Видовые очерки на сайте pleurothallids.com

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Многолетние травы